Выборы в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики VI созыва прошли в Приднестровской Молдавской Республики в Единый день голосования 29 ноября 2015 года, одновременно с местными выборами. Выборы прошли по мажоритарной избирательной системе — 43 округа. Срок полномочий Верховного совета — 5 лет.

По данным ЦИК, 95 % кандидатов в депутаты парламента баллотировались как независимые.

Итоги выборов 
Хотя 95 % кандидатов в депутаты парламента шли на выборы как самовыдвиженцы, о своей победе заявила крупнейшая в республике партия «Обновление».

По итогам выборов представители и сторонники «Обновления» одержали победу в 35 округах из 43. Основными соперниками партии «Обновления» на выборах были сторонники нынешнего президента Приднестровья Евгения Шевчука.

Избирательная кампания обнажила противоречия между президентом и правительством с одной стороны, и «Обновлением» — с другой. За этой партией стоит крупнейший в республике холдинг частных компаний «Шериф», который в прошлом году обеспечил свыше половины доходов бюджета республики. Эксперты считают, что итоги предстоящего голосования станут своеобразными «праймериз» перед предстоящими в 2016 году президентскими выборами.

Результаты выборов депутатов Верховного Совета VI созыва в цифрах:

Примечания

Ссылки 
Парламентские выборы в Приднестровской Молдавской Республике